Kalynowe (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Luhansk, Rajon Popasna, siehe Kalynowe

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, siehe Kalynowe (Isjum)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, siehe Kalynowe (Kupjansk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Amwrossijiwka, siehe Kalynowe (Amwrossijiwka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, siehe Kalynowe (Kramatorsk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Kalynowe (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Kalynowe (Wolnowacha)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Iwankiw, siehe Kalynowe (Iwankiw)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Taraschtscha, siehe Kalynowe (Taraschtscha)

 Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Solotschiw, siehe Kalynowe (Solotschiw)

siehe auch:
 Kalinowo